Беатриче д’Есте може да се отнася за:

 Беатриче I д'Есте (1192 – 1226) – монахиня, блажена на Католическата църква
 Беатриче д'Есте (1215 – 1245) – кралица на Унгария
 Беатриче II д'Есте (ок.1226 – 1262) – монахиня, блажена от Католическата църква, племенница на блажената Беатриче I д'Есте (1192) и братовчедка на Беатриче III – кралица на Унгария (1215)
 Беатриче д'Есте (1268 – 1334) – дъщеря на Обицо II д’Есте. През 1300 г. се жени за Галеацо I Висконти
 Беатриче д'Есте (1427 – 1497) – дъщеря на Николо III д’Есте. Първо се жени за Николо I да Кореджо и второ за Тристано Сфорца, извънбрачен син на Франческо I Сфорца
 Беатриче д'Есте (1475 – 1497) – дъщеря на херцога на Ферара, Модена и Реджо Ерколе I д'Есте и на съпругата му Елеонора Арагонска
 Анна Беатриче д'Есте (1626 – 1690) – благородничка от Модена
 Мария Беатриче д'Есте (1750 – 1829) – херцогиня на Маса